Nätverk eller nät kan syfta på:

 Nätverksdiagram – ett diagram som representerar någon form av nät eller nätverk
 Nätverksförsäljning – metod för att organisera försäljning i en hierarkisk struktur, även kallad pyramidförsäljning
 Datornätverk – sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra enheter som överför data till varandra
 Lokalt datornät – ett begrepp inom datorkommunikation
 Personligt nätverk – alla de kontakter som en individ har med andra personer
 Socialt nätverk (sociologi)  – inom sociologi ett mänskligt kontaktnätverk
 Sändningsnätverk – inom radio och TV

Se även 
 Nät (matematik) – en generalisering av begreppet följd
 Nätet (olika betydelser) – flera betydelser
 Network – flera betydelser